Fiat Strada steht für:

 Fiat Strada, die Pick-Up-Version des Fiat Palio
 Bezeichnung des Fiat Ritmo für den britischen und US-amerikanischen Markt